Pasaribu Tobing (plaats), een plaats in Indonesië
Pasaribu Tobing (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing